Der TSV Schliersee ist ein Sportverein aus dem oberbayerischen Schliersee im Landkreis Miesbach. Die Herrenmannschaft der Eishockeyabteilung spielte früher mehrere Jahre in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands. Die Heimspiele des TSV Schliersee werden in der Eissporthalle Miesbach ausgetragen.

Geschichte 
Der TSV Schliersee wurde 1936 gegründet und besteht derzeit aus den Abteilungen Fußball, Handball, Turnen, Eislauf und Eishockey.

Eishockey 
Bereits in den 1950er Jahren wurde am Schliersee erfolgreich Eishockey gespielt.
Es begann mit den drei Bayerischen Kreisliga-Meisterschaften 1950, 1957 (damals 3. Liga) und 1963, die das Team des TSV an den Schliersee holen konnte. Eine erfolgreiche Zeit waren auch die 1970er und 1980er Jahre, in denen die Schlierseer den Aufstieg in die Bayerische Landesliga, die Bayernliga, den zweimaligen Aufstieg in die Regionalliga, 1985 die Bayerische Landesliga-Meisterschaft und 1986 die Bayerische Vizemeisterschaft erreichten. In der Folgezeit konnten noch einige Landesliga- und Bezirksliga-Meisterschaften gewonnen werden. Seit der Saison 2013/14 nehmen der TSV Schliersee und der TEV Miesbach 1b als Spielgemeinschaft an den Ligen des Bayerischen Eissport-Verbandes (BEV) teil. In der Saison 2017/18 spielte die SG in der Bayerischen Landesliga und ab 2018/19 wieder in der Bezirksliga. Ab 2019/20 wurde eine 2. Spielgemeinschaft gemeldet, die aus dem TSV Schliersee 1b und dem TEV Miesbach 1c besteht und in der Bezirksliga Gr. 3 antritt.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: rodi-db.de, Quelle: passionhockey.com ↑ ↓ in der Auf-/Abstieg

Eisstadion 
Das von 1946 bis 1948 errichtete Oberlandstadion in Schliersee ist ein reines Natureisstadion
und kann aufgrund der Auflagen des BEV nicht mehr zum Ligaspielbetrieb genutzt werden.
Heute wird das Stadion für Trainings-, Freundschaftsspiele, den Öffentlichen Eislauf, Eisstockschießen und von Eishockey Hobbymannschaften genutzt. Aus diesem Grund werden die Heimspiele des TSV Schliersee in der Eissporthalle Miesbach ausgetragen. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 1.900 Zuschauerplätzen, davon stehen 700 als Sitzplätze zur Verfügung.

Weblinks 
 Webinfo TSV Schliersee
 Website Eisstadion Schliersee

Einzelnachweise 

Schliersee, TSV
Schliersee (Gemeinde)
Schliersee, TSV
Gegründet 1936